est un genre éteint d'amphibiens temnospondyles ayant vécu durant le Trias inférieur dans ce qui sont actuellement l'Australie, Madagascar et l'Afrique du Sud.

Présentation 
Il pouvait mesurait jusqu'à  de long et avait un crâne robuste de  de longueur.

Cladogramme Stereospondyli

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Temnospondyli
 Stereospondyli
 Capitosauria

Liens externes 

Taxon fossile décrit en 1966
Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Trias
Paléontologie en Afrique du Sud
Paléontologie en Australie
Paléontologie à Madagascar
Stereospondyli